— окинавская фамилия. Известные носители:

 Хига, Дайго (род. 1995) — японский боксёр.
 Хига, Кумико (род. 1978) — японская сэйю.
 Хига, Примо (род. 1973) — соломонский легкоатлет.